Сидонес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 71,20 км². Население — 357 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории